HMS Frolic je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Frolic (1806) 
 HMS Frolic (1820) 
 HMS Frolic (1842) 
 HMS Frolic (1872) 
 HMS Frolic (1943)

Frolic